Шондра:

 Шондра — коммуна в Германии.
 Шондра — река в Германии.